Cosimo, , é um nome próprio italiano e pode referir-se a:

Cosme de Médici
Cosimo Rosselli
Cosimo Tura
Piero di Cosimo
Piero di Cosimo de' Medici

Ver também 
Cosme

Desambiguação